Caroline Ciavaldini (1985-), grimpeuse française.
 Sylvain Ciavaldini (1970-), artiste contemporain, dessinateur et sculpteur français.